David Zibung (Hergiswil, 10 januari 1984) is een Zwitsers voetbaldoelman die sinds 2003 voor de Zwitserse eersteklasser FC Luzern uitkomt.

Statestieken

Zibung, David